Igor Janik ist der Name folgender Personen:

* Igor Janik (Leichtathlet) (* 1983), polnischer Leichtathlet
 Igor Janik (Schachspieler) (* 2000), polnischer Schachspieler